USS Burlington  — назва 2 кораблів ВМС США. Перший названий на честь міста Берлінгтон (Айова), другий - на честь міста Берлінгтон (Вермонт).

 USS Burlington (PF-51) —фрегат типу «Такома» військово-морських сил США за часів Другої світової війни. Збудований у 1944 році. У 1945 році переданий ВМФ СРСР, де отримав назву «EK-21». У 1949 році повернутий США. Брав участь в Корейській війні.  У 1953 році проданий ВМС Колумбії, де отримав назву «Almirante Brión». Зданий на злам у 1968 році.
 USNS Burlington (T-EPF-10) — експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2018 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни